Příjmení Haslinger, Haßlinger, Hasslinger nosí více osobností:

 Josef Haslinger (* 1955) – rakouský spisovatel
 Paul Haslinger (* 1962) – rakouský hudební skladatel
 Stewart Haslinger (* 1981) – britský šachista

Hasslinger 
 Horst (Andreas) Haßlinger (-ss-) (* 1943), německý atlet (sprinter)